Коген (або коен, від євр. כֹּהֵן) — титул єврейського священика.

Особи 

 Коген Юрій Борисович — голова Всеукраїнської асоціації кримських караїмів.
 Малахі бен-Яків га-Коген (невід. — до 1790) — видатний талмудист XVIII століття, один з останніх раввинських авторитетів в Італії
 Коген Лазар Федорович (1897—1941 або 1942) — футбольний тренер

Див. також 
 Кон (прізвище)
 Коган
 Коен